Poniższa tabela przedstawia podział administracyjny Francji na regiony i departamenty, dwa najwyższe szczeble administracji, obowiązujący do 31 grudnia 2015.

Z dniem 1 stycznia 2016 liczbę regionów ograniczono do 13.

Według stanu na koniec 2015 roku podział administracyjny przedstawiał się jak następuje: 

Do regionów administracyjnych Francji zalicza się także 5 departamentów zamorskich (DOM):

Przypisy 

Podział administracyjny Francji